Rödön kan syfta på:

 Rödöns socken – en socken  i Jämtland
 Rödöns landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1951
 Rödöns församling – en församling i Krokom-Åre-Strömsunds kontrakt i Härnösands stift
 Rödöns kyrka – en kyrkobyggnad i Krokoms kommun
 Rödöns distrikt – ett distrikt i Krokoms kommun och Jämtlands län
 Rödön, Krokoms kommun – en halvö i Krokoms kommun
 Rödön, Sundsvalls kommun – en ö utanför Alnön i Sundsvalls kommun
 Rödön, Uddevalla kommun – en ö i Byfjorden i Uddevalla kommun

Se även
 Rödögården – kyrkbyn i Rödöns socken i Krokoms kommun i Jämtland